Helen (basquetebolista)
 Helen (filme)
 Helen (Geórgia)
 Lake Helen — na Flórida

Desambiguações de topônimos